De financiële kosten-batenanalyse (FKBA) is een analyse van uitgaven en inkomsten vanuit het perspectief van een bepaalde economische actor. 

De analyses worden veel gemaakt door in de private sector, maar ook in de publieke sector bijvoorbeeld bij vastgoedontwikkeling door een gemeente.

Financiële verslaglegging